Premio Nacional puede hacer referencia a:

en Argentina 
 Gran Premio Nacional (Argentina)
 Premio Nacional de Letras de Argentina
 Premio Nacional de Ensayo (Argentina)
 Premio Nacional de Poesía (Argentina)
 Premio Nacional de Teatro (Argentina)

en España 
 Premio Nacional de Literatura (España)
 Premio Nacional de Poesía (España)
 Premio Nacional de Narrativa (España)
 Premio Nacional del Cómic
 Premio Nacional de Música (España)
 Premio Nacional a la Mejor Traducción
 Premio Nacional de Ensayo (España)
 Premio Nacional de Ilustración
 Premio Nacional de Artes Plásticas (España)
 Premio Nacional de Investigación
 Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (España)
 Premio Nacional de Teatro
 Premio Nacional de Literatura Dramática (España)
 Premio Nacional de Danza (España)
 Premio Nacional a la Obra de un Traductor
 Premio Nacional de Arquitectura de España
 Premio Nacional de Historia de España
 Premio Nacional de Fotografía
 Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal
 Premio Nacional de las Letras Españolas
 Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón
 Premio Nacional de las Músicas Actuales
 Premio Nacional de Medio Ambiente
 Premio Nacional de Diseño de Moda
 Premio Nacional de Cultura (España)
 Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales
 Premio Nacional de Fin de Carrera
 Premio Nacional de Letras Flamencas
 Premio Nacional de Poesía Conrado Blanco León
 Premio Nacional de Literatura Asturiana

en Cataluña 
 Premio Nacional de Cine de Cataluña
 Premio Nacional de Música de Cataluña
 Premio Nacional de Periodismo (Cataluña)
 Premio Nacional de Cómic de Cataluña
 Premio Nacional de Teatro de Cataluña

en México 
 Premio Nacional de Ciencias y Artes (México)
 Premio Nacional de Periodismo (México)
 Premio Nacional del Deporte (México)
 Premio Nacional de Administración Pública (México)

en Chile 
 Premio Nacional de Literatura de Chile
 Premio Nacional de Chile
 Premio Nacional de Periodismo (Chile)
 Premio Nacional de Arquitectura de Chile
 Premio Nacional de Arte de Chile
 Premio Nacional de Ciencias de la Educación de Chile
 Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile
 Premio Nacional de Ciencias Naturales de Chile
 Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile
 Premio Nacional de Periodismo Deportivo de Chile

en Costa Rica 
 Premio Nacional de Cultura Magón

en Colombia 
 Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

en Guatemala 
 Premio Nacional de Literatura de Guatemala

en Venezuela 
 Premio Nacional de Periodismo Cultural de Venezuela
 Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela
 Premio Bienal Nacional de Literatura Rafael Zárraga

en Cuba 
 Premio Nacional de Literatura de Cuba
 Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba

en República Dominicana 
 Premio Nacional de la Juventud

en Bolivia 
 Premio Nacional de Novela (Bolivia)

en Uruguay 
 Premio Nacional de Artes Visuales

en Estados Unidos 
 Premio Nacional de Diseño

en Honduras 
 Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle